Byggnadsstyrelsen kan avse:

Byggnadsstyrelsen (Finland)
Byggnadsstyrelsen (Sverige)